Архі́вна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Архівна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Архівна вулиця — вулиця в місті Ялта.

Вулиці